Torneo Apertura  2018 puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Apertura 2018 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2018 en Colombia.
 Torneo Apertura 2018 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2018 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2018 en Guatemala.
 Torneo Apertura 2018 en Honduras.
 Torneo Apertura 2018 en México.
 Torneo Apertura 2018 en Nicaragua.
 Torneo Apertura 2018 en Panamá.
 Torneo Apertura 2018 en Perú.
 Torneo Apertura 2018 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2018 en Uruguay.
 Torneo Apertura 2018 en Venezuela.

Véase también
 Torneo Apertura 2019,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2019,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2018,  desambiguación.